En Pologne, Ostrzyca peut désigner :

 Ostrzyca, un village dans la voïvodie de Lublin,
 Ostrzyca, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.